Сиа́б (; ) — происходит от таджикского языка и буквально переводится как чёрная вода/река (сиё чёрная + об вода/река). 

 Сиабский район — одна из административных районов города Самарканд (Узбекистан), который существовал до 2004 года.
 Сиабский базар — центральный базар в городе Самарканд, крупнейший базар Самарканда и один из крупнейших базаров в Азии.
 Сиаб — небольшая река протекающая по территории города Самарканд и Самаркандской области Узбекистана.
 Сиаб — историко-географический район включающий восточную часть города Самарканд и восточную часть пригорода.
 Сиаб — название одной из махаллей города Самарканд.